Буллериан:

 Буллериан, Рудольф (1856—1910) — немецкий дирижёр.
 Буллериан, Ханс (1885—1948) — немецкий композитор и пианист.
 Буллериан, Эдди (1886—1943) — немецкий скрипач.